Anatolij Jegorow (1930-2013) – radziecki hokeista i trener hokejowy
 Anatolij Jegorow – radziecki chodziarz